Тијерита Бланка има више значења:

 Тијерита Бланка (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Тијерита Бланка, Ел Омблиго (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику